Мэри Ивановна Орахелашвили (урожд. Карасёва) (1910—1991) — советская баскетболистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1947).

Биография 
Выступала за БК «Строитель» (Москва) (1925—1928), клуб им. Октябрьской революции, позже — БК «Локомотив» (Москва) (1929—1951).

Чемпион СССР (1934, 1936), серебряный призёр чемпионата СССР (1935, 1939, 1940, 1944, 1949), бронзовый призёр чемпионата СССР (1947, 1948).

Окончила ГЦОЛИФК. В 1935—1965 работала тренером в ДСО «Локомотив».

Похоронена на Востряковском кладбище, рядом с мужем М. М. Орахелашвили.

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Игроки ЖБК «Строитель» Москва
Игроки ЖБК «Локомотив» Москва
Чемпионы СССР по баскетболу
Баскетбольные тренеры СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Востряковском кладбище